MacNaughton ou Macnaughton sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
Alan Macnaughton (1903-1999), homme politique canadien du Québec
Charles MacNaughton (1911-1987), homme politique canadien en Ontario
Ian MacNaughton (1925-2002), acteur et réalisateur écossais

 (né en 1995), joueur canado-belge de soccer

Robert MacNaughton (né en 1966), acteur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme